Artek peut faire référence à :
 Artek, un camp de vacances pour enfants en Crimée ;
 Artek, une société finlandaise qui édite les meubles d'Alvar Aalto.

C'est aussi le nom courant de l'Arctic Technology Centre, un centre de formation mi-danois mi-groenlandais dans les technologies de l'Arctique.